Талахтах — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Талахтах — вахтовый посёлок в Оленекском улусе Республики Саха (Якутия).
 Талахтах — месторождение алмазов в Республике Саха (Якутия), в долине р.Талахтах.
 Талахтах — ручей, Хабаровский край, координаты 58°54’с. ш. 136°37’в. д..
 Талахтах — река, Иркутская область, координаты 60°12’с. ш. 116°11’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°09’с. ш. 133°46’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°08’с. ш. 130°53’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°46’с. ш. 111°40’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°24’с. ш. 112°23’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°30’с. ш. 113°51’в. д..
 Талахтах — река, Иркутская область, координаты 61°41’с. ш. 108°41’в. д..
 Талахтах — ручей, Республика Саха (Якутия), координаты 58°14’с. ш. 126°32’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°32’с. ш. 128°01’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°58’с. ш. 126°46’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 55°41’с. ш. 126°18’в. д..
 Талахтах — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 61°33’с. ш. 116°38’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°11’с. ш. 115°32’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°57’с. ш. 134°43’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°42’с. ш. 151°25’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°18’с. ш. 150°33’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°47’с. ш. 112°17’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 72°01’с. ш. 127°30’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°16’с. ш. 155°17’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°04’с. ш. 118°21’в. д..
 Талахтах — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 67°33’с. ш. 135°31’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°05’с. ш. 133°09’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°24’с. ш. 135°42’в. д..
 Талахтах — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 67°24’с. ш. 135°43’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°34’с. ш. 143°40’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°33’с. ш. 144°48’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°53’с. ш. 135°33’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°38’с. ш. 133°08’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°03’с. ш. 145°46’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°36’с. ш. 151°27’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°19’с. ш. 143°14’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°16’с. ш. 141°07’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°02’с. ш. 118°39’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°15’с. ш. 133°29’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°52’с. ш. 143°27’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°21’с. ш. 139°22’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°25’с. ш. 130°39’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°35’с. ш. 130°33’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°05’с. ш. 121°57’в. д..
 Талахтах — зимовье, Республика Саха (Якутия), координаты 65°07’с. ш. 130°54’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°13’с. ш. 139°56’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 57°59’с. ш. 126°31’в. д..
 Талахтах — река, Красноярский край, координаты 72°46’с. ш. 108°08’в. д..
 Талахтах — озеро, Красноярский край, координаты 71°28’с. ш. 111°41’в. д..
 Талахтах — озеро, Красноярский край, координаты 71°28’с. ш. 93°02’в. д..
 Талахтах — река, Красноярский край, координаты 70°34’с. ш. 92°36’в. д..
 Талахтах — озеро, Красноярский край, координаты 71°13’с. ш. 97°49’в. д..
 Талахтах — река, Красноярский край, координаты 71°26’с. ш. 93°21’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°02’с. ш. 139°23’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°03’с. ш. 139°23’в. д..
 Талахтах — ручей, Республика Саха (Якутия), координаты 68°17’с. ш. 140°30’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°21’с. ш. 143°47’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°38’с. ш. 145°54’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°37’с. ш. 140°46’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°06’с. ш. 149°43’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°59’с. ш. 150°14’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°46’с. ш. 151°27’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°04’с. ш. 153°22’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°53’с. ш. 152°44’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°01’с. ш. 150°28’в. д..
 Талахтах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°23’с. ш. 145°14’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 71°21’с. ш. 121°17’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°10’с. ш. 128°23’в. д..
 Талахтах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°56’с. ш. 112°33’в. д..

Примечания